Pickens kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pickens (Mississippi)
Pickens (South Carolina)